Les élections municipales à Guelmim-Oued Noun se déroulent le .

Contexte

Résultats dans les principales villes

Global

Principales villes

Assa

Bouizakarne

El Ouatia

Guelmim

Lakhsas

Tan Tan

Sidi Ifni

Zag

Notes et références 

2015